Batouwe (schip, 1987)
 Batouwe Basketball
 Golfvereniging De Batouwe
 De Batau